Мигдон је у грчкој митологији био краљ Бебрикијанаца, који су насељавали северни део Мале Азије.

Митологија 
Био је син Посејдона и нимфе Мелије и имао је сина Кореба. Са Пријамом се борио против Амазонки. Убио га је Херакле. О њему су писали Аполодор, Паусанија и Вергилије, а помиње се и у Хомеровој „Илијади“. Међутим, неки извори наводе две личности; прва је била краљ Бебрикијанаца, кога је убио Херакле јер се борио против њега као Ликов савезник, а друга је фригијски краљ, Акмонов син, који се са Отрејем и Пријамом борио против Амазонки. Део Фрижана је тврдио да су по њему добили назив Мигдонијанци.

Види још 
 Мигдон (Арејев син)

Референце 

Грчка митологија